Galeón (o Galeon) puede hacer referencia a:

 El galeón, una embarcación a vela utilizada desde principios del siglo XVI.
 Galeon, navegador Web libre creado para el proyecto GNOME.
 El Galeón de Oro, moneda ficticia que aparece en la serie de novelas de ficción de Harry Potter.